William Fitzwilliam (eller William FitzWilliam) kan syfta på bland andra:

* William FitzWilliam, 1:e earl av Southampton (omkring 1490–1542), engelsk hovman
 William FitzWilliam, 2:e baron FitzWilliam (1609–1658), engelsk politiker
 William FitzWilliam, 3:e viscount FitzWilliam (1610-1670), irländsk adelsman
 William Fitzwilliam, 3:e earl Fitzwilliam (1719–1756), brittisk peer
 William Fitzwilliam, 4:e earl Fitzwilliam (1748–1833), brittisk statsman
 William Wentworth-Fitzwilliam, 6:e earl Fitzwilliam (1815–1902), brittisk politiker
 William Wentworth-Fitzwilliam, 7:e earl Fitzwilliam (1872–1943), brittisk militär